Persones
 David Farragut (1801-1870), militar estatunidenc, fill de Jordi
 Jordi Farragut Mesquida (1755-1817), mariner i militar menorquí, pare de David

 Geografia
 Farragut (Iowa)
 Farragut (Tennessee)